

Gouvernement 

 Président : Denis Sassou-Nguesso
 Premier ministre : Louis-Sylvain Goma

Événements 

  : inauguration du mausolée Marien-Ngouabi par le chef de l'État
  : pose de la première pierre du Palais des congrès (par la suite Palais du Parlement, puis de nouveau Palais des congrès depuis 2010), construit avec l'aide de la coopération chinoise
  : la première promotion de médecins formés au Congo sort de l'Institut national des sciences de la santé (INSSA) de Brazzaville

Naissances

Décès 
  :  Benoît Gassongo, évêque émérite d'Owando

Voir aussi 
 1981 en Afrique